Neuses (Coburg), een plaats in de Duitse gemeente Coburg
 Neuses (Windsbach), een plaats in de Duitse gemeente Windsbach